Профиль — это совокупность данных и настроек окружения пользователя (например, в популярных операционных системах, содержимое рабочего стола, параметры настройки приложений и личные данные).

В ОС Windows 
Профили бывают трех типов:
 Локальные (Local) — создаются при первом входе пользователя в систему, хранится на локальном жестком диске.
 Перемещаемый (Roaming) — хранится в общей папке на сервере сети и доступен с любого компьютера сети.
 Обязательный (Mandatory) — то же, что и перемещаемый, но изменение может производить только системный администратор.

Не нужно путать профиль и учётную запись. Профиль является неотъемлемой частью каждой учётной записи.

В Unix-подобных операционных системах

В web системах 

Информатика